Марко Боскини (, не позднее 5 октября 1602, Венеция — 1 января 1681, Венеция) — итальянский писатель, рисовальщик, живописец и гравёр, картограф, торговец произведениями искусства и историограф венецианской школы живописи.

Биография 
До недавнего времени считалось, что Марко Боскини родился в Венеции в 1613 году, однако исследования, проведённые в 2013 году по случаю четырёхсотлетия со дня его рождения, привели к обнаружению свидетельства о крещении, датированного 5 октября 1602 года.

Марко Боскини учился живописи в венецианской мастерской Пальмы иль Джоване (Младшего) и искусству гравирования у Одоардо Фиалетти.

В 1635 году он женился на Феличе Бокки, от которой у него было несколько детей, в том числе двое мальчиков. Он постоянно жил в Венеции, но посещал Падую, Виченцу и Тревизо (там у него была собственность). По своим коммерческим делам он ездил в Триест, Модену, Парму, Кремону, Болонью. В духе своего времени Марко Боскини отличался предприимчивым и энергичным «барочным» характером: он торговал поддельным жемчугом, был ловким рисовальщиком-иллюстратором, картографом, умелым реставратором и торговцем картинами, выполнял самые разные заказы многих выдающихся личностей, таких как кардинал Леопольдо Медичи.

К Марко Боскини часто обращались по случаю распродажи наследства или как к эксперту и посреднику при продаже и вывозе произведений искусства. Среди его клиентов следует упомянуть испанского посла маркиза де Лас Фуэнтес, герцога Мантуи Альфонсо IV Модены, коллекционера и доверенного лица Медичи Паоло дель Сера, который в 1654 году продал свою коллекцию кардиналу Леопольдо де Медичи.

Однако своей известностью художник обязан прежде всего писательской деятельности. Остроумный, культурный и утончённый критик, он является автором многих книг, которые не потеряли своего значения до настоящего времени. Боскини был талантливым литератором, историком и теоретиком искусства с «несомненной проницательностью, вплоть до того, что его называли величайшим критиком века».

Он досконально знал произведения, особенности манеры и техники всех известных венецианских живописцев. Если Ф. Бальдинуччи считают главным историографом тосканской школы живописи, К. Ч. Мальвазиа — историком болонской школы, то Боскини, бесспорно, является главным летописцем венецианского искусства. В силу своей профессии и любви к венецианской живописи Боскини часто вызывали сопровождать иностранных гостей для осмотра частных художественных коллекций Венеции. За это и за характер некоторых из его книг его называли «Чичероне (проводник) Венеции» (Cicerone di Venezia).

Он умер в своем доме в Венеции 1 января 1681 или 1680 года, как отмечено в некрологе того времени. Другие даты — 1678 год (согласно Н. Мельхиори) и 1704 год — в настоящее время не считаются надёжными.

Произведения 
 «Карта живописного мореплавания» (La Carta del navegar pitoresco, 1660) — одно из самых оригинальных произведений венецианской литературы, оно было напечатано с гравюрами. В книге, посвящённой эрцгерцогу Австрии Леопольдо Гульельмо, Боскини обсуждает искусство Тициана, Беллини, Тинторетто, а также Ван Дейка и Рубенса. Работа состоит из восьми песен: «дуновений» (vénti) в форме диалога между «превосходным сенатором» (Senatore-Ecelenza) и профессором «До Питура» (Professor do Pitura — «Профессором Живопись», на венецианском диалекте), под вторым именем выступает сам автор. Содержание было определено Боскини в первом издании «(Венеция, Per il Baba, M.DC.LX)»: Диалог между раздражительным сенатором-венецианцем и профессором до Питтура […] с которым венецианский корабль совершает плавание по «Морю живописи» (Mar de la Pitura). В книге Боскини превозносит достоинства венецианской школы живописи (поэтому демонстративно использует венецианский диалект) и всячески принижает творчество флорентийских и римских художников.

Убеждённый сторонник искусства маньеризма, Боскини противопоставляет классической триаде категорий «натура, искусство, изобретательность» (natura, arte, ingegno) собственную: «откровенность, манера, причудливость» (franchezza, maniera e bizaria), убеждённый, что объектом живописи является не природа, а «совершенная природа искусства» (la natura perfezionata dell’arte), по-барочному связанная с «удивительным» (le maravegie). В конце тома Марко Боскини приводит «аналитический указатель» (indice analitico) с именами упомянутых художников и с указанием мест, где находятся их произведения.

 Рудники живописи (Le miniere della pittura, 1664) и Богатые рудники венецианской живописи (Le ricche miniere della pittura veneziana, 1674) — два своеобразных путеводителя по художественным шедеврам Венеции. Наибольшую известность получило второе издание, в котором перечислены и описаны картины, находящиеся в церквях, скуолах и общественных зданиях шести районов города. По сравнению с художественными справочниками, изданными в Италии между семнадцатым и восемнадцатым веками, справочник Боскини занимает первое место по своему богатству и информативной точности. И всё же книга представляет собой нечто большее, чем просто «путеводитель», благодаря критической проницательности, с которой автору удается уловить художественную сущность искусства венецианских живописцев, прежде всех Тициана и Тинторетто.

Так, в теоретической части, критикуя художников флорентийской и римской школ, Боскини выдвигает в качестве главного отличия живописной манеры венецианцев принцип «живописи пятном» (). В дальнейшем это определение получило другие значения, но в историю постренессансной живописи его ввёл именно Боскини (ранее это выражение использовал Вазари, но также в ином смысле).

В 1733 году венецианский художник и писатель Антонио Мария Дзанетти опубликовал свою версию книги Боскини: «Описание всех публичных картин города Венеция» (Descrizione di tutte le pubbliche pitture della città di Venezia).

 «Путеводитель по городу Виченца» (Guida alla città di Vicenza), «Живописные радости. Добродетельное украшение города Венеция» (I gioielli pittoreschi. Virtuoso ornamento della città di Vicenza), два путеводителя по искусству Венеции, опубликованные в 1676 году.

Примечания 

Историки искусства Италии
Теоретики искусства